Ortona kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ortona, kommun, Abruzzo, Provincia di Chieti, 
 Ortona dei Marsi, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila,

Kanada 

 Ortona Lake – en sjö i Northwest Territories
 Ortona Mountain – ett berg i British Columbia

Robotskapade Italienförgreningar